Swan Song (canção de Dua Lipa)
 Swan Song (filme)
 Swan Song (Supernatural)
Ou ainda:
 Swan Songs

Desambiguação